Lewis Preston kan avse:
* Lewis Thompson Preston (1926–1995), tidigare ordförande för Världsbanken
 Lewis Preston (baskettränare) (1970–), en baskettränare